uno nel 115 ad opera di Traiano, durante le campagne partiche in Osroene;
 un altro nel 162 ad opera delle armate partiche che conquistarono la città;
 un altro nel 165 ad opera delle armate romane di Lucio Vero; 
 un altro nel 260 durante le campagne siriano-mesopotamiche di Sapore I, e la successiva battaglia, dove l'Imperatore romano, Valeriano, fu catturato dalle armate sasanidi.
 poi nel 1087 ad opera dei Turchi.
 nel 1144, con successiva conquista della città da parte dei Turchi di Zangi.

Note

Pagine correlate 
 Battaglia di Edessa